Charles Beer est un nom pouvant désigner:

 (1915-2010), chimiste canadien, découvreur de la vinblastine
 (né en 1941), homme politique canadien en Ontario
Charles Beer (né en 1961), homme politique socialiste suisse

Voir aussi

Beer, Charles